Юрий Беспа́лов:
 Беспалов, Юрий Александрович (род. 1939) — министр химической промышленности СССР, министр промышленности России.
 Беспалов, Юрий Борисович (род. 1935) — советский и российский режиссёр.